Dorsey steht für:

 Dorsey (Armagh), Erdwerk in Nordirland
 Dorsey Island, Insel vor der Westküste der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Dorsey Mountains, Gebirge im Grahamland, Antarktika
 (3194) Dorsey, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Dorsey ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold George Dorsey, bekannt als Engelbert (Sänger) (* 1936), britischer Schlagersänger
 Betty Dorsey (1945–2020), US-amerikanische Pop- und Jazzsängerin
 Candas Jane Dorsey (* 1952), kanadische Schriftstellerin
 Clement Dorsey (1778–1848), US-amerikanischer Politiker
 Dan Dorsey (* 1979), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Dean Dorsey (* 1957), kanadischer Footballspieler
 Frank Joseph Gerard Dorsey (1891–1949), US-amerikanischer Politiker
 Gail Ann Dorsey (* 1962), US-amerikanische Bassgitarristin und Sängerin
 G. V. Dorsey (1812–1885), US-amerikanischer Politiker
 George A. Dorsey (1868–1931), US-amerikanischer Anthropologe
 George Washington Emery Dorsey (1842–1911), US-amerikanischer Politiker
 Glenn Dorsey (* 1985), US-amerikanischer Footballspieler
 Henry Dorsey (* 1928), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Hugh M. Dorsey (1871–1948), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Jack Dorsey (* 1976), US-amerikanischer Softwareentwickler und Unternehmer
 James M. Dorsey (* 1951), US-amerikanischer Journalist und Wirtschaftsberater
 James Owen Dorsey (1848–1895), amerikanischer Ethnologe
 Jimmy Dorsey (1904–1957), US-amerikanischer Musiker
 Joe Dorsey, US-amerikanischer Schauspieler
 Joey Dorsey (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler
 John Lloyd Dorsey (1891–1960), US-amerikanischer Politiker
 John Syng Dorsey (1783–1818), amerikanischer Chirurg
 Karl Dorsey (1894–1974), US-amerikanischer Segler
 Ken Dorsey (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler
 Kerris Dorsey (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin
 Lee Dorsey (1924–1986), US-amerikanischer Rocksänger
 Norbert Dorsey (1929–2013), US-amerikanischer Bischof
 Omar Dorsey (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Reavis Dorsey, US-amerikanischer Schauspieler
 Stephen Wallace Dorsey (1842–1916), US-amerikanischer Politiker

 Tommy Dorsey (Thomas Francis Dorsey; 1905–1956), US-amerikanischer Posaunist und Bandleader
 Tony Dorsey (* 1970), US-amerikanisch-britischer Basketballspieler
 Troy Dorsey (* 1962), US-amerikanischer Boxer
 Tyler Dorsey (* 1996), US-amerikanisch-griechischer Basketballspieler

Dorsey ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dorsey (Arkansas), im Benton County – nicht mehr existent
 Dorsey (Georgia), im Morgan County
 Dorsey (Idaho), im Shoshone County – nicht mehr existent
 Dorsey (Illinois), im Madison County
 Dorsey (Maryland), im Anne Arundel County
 Dorsey (Michigan), im Alger County
 Dorsey (Mississippi), im Itawamba County
 Dorsey (Nebraska), im Holt County
 Dorsey (New Mexico), im Colfax County – nicht mehr existent
 Dorsey (Ohio), im Belmont County – nicht mehr existent
 Dorsey Crossroads, im Carroll County, Maryland
 Dorsey Estates, im Montgomery County, Maryland
 Dorsey Hall, im Howard County, Maryland
 Dorsey Heights, im Anne Arundel County, Maryland
 Dorsey Hill, im Carroll County, Maryland

im NRHP gelistete Objekte:
 Dorsey Building, in Lima, Ohio, ID-Nr. 82001350
 Dorsey Hall, in Columbia, Maryland, ID-Nr. 01001374
 Dorsey Mansion, in Abbott, New Mexico, ID-Nr. 70000399
 Dorsey-Jones House, in Northampton, Massachusetts, ID-Nr. 05000931
 Dorsey-O'Bannon'Hebel House, in Anchorage, Kentucky, ID-Nr. 79000996
 Dorsey-Palmer House, in Hagerstown, Maryland, ID-Nr. 78001479

Siehe auch:
 Dorsey Lake
 Dorsay
 D’Orsay